Благодарновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Благодарновский сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Благодарновский сельсовет — в Тюльганском районе Оренбургской области.